Ferndale (Maryland)
 Ferndale (Califòrnia)
 Ferndale (Washington)
 Ferndale (Pennsilvània)
 Ferndale (Florida)